Ю́рий Му́хин:
 Мухин, Юрий Валерьевич (род. 1971) — советский и российский пловец.
 Мухин, Юрий Игнатьевич (род. 1949) — советский изобретатель, российский общественный деятель, писатель, политик и публицист.
 Мухин, Юрий Николаевич — советский гитарист, первый электрогитарист в СССР.